Хонуу — село, административный центр Момского района Республики Саха (Якутия), Россия.

Описание 
Расположено в устье реки Момы, впадающей в Индигирку.

Основную часть населения по национальному составу составляют якуты (67,0 %). Здесь также живут русские (15,1 %), эвены (11,8 %), эвенки (0,5 %), юкагиры (0,1 %) и другие национальности (5,5 %). Средний возраст населения 30 лет. Население работает в основном в бюджетных учреждениях: школах, администрации, учреждениях здравоохранения и т. д. Имеет место индивидуальное предпринимательство.

В окрестностях села находится местная достопримечательность — «Ю-гора». Это гора с «залысиной» в центральной ее части, а именно в лесном массиве, в форме буквы "Ю" русского алфавита.

Имеется аэропорт.

Улицы 

 Береговая ул.
 Дачная ул.
 Заложная ул.
 Западная ул.
 им Тарабукина ул.
 Индигирская ул.
 Капитана Елкина ул.
 Лебедева ул.
 Лесная ул.
 Молодёжная ул.
 Новопортовская ул.
 Озёрная ул.
 Портовская ул.
 Портовской пер.
 Северный пер.
 Складской пер.
 Советская ул.
 Спортивная ул.
 Спортивный мкр
 Старкова ул.
 Старостина ул.
 Строителей ул.
 Черемкина ул.
 Школьный пер.
 Юбилейная ул.
 Южная ул.

Население

Примечания 

Населённые пункты Момского района
Центры улусов Якутии